Plaza Italia – park w Buenos Aires
 Plaza Italia – stacja metra w Buenos Aires